Kuzmina ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasiya Kuzmina (* 1984), slowakisch-russische Biathletin
 Irina Kuzmina-Rimša (* 1986), lettische Tennisspielerin